Die 1. Liga 1978/79 war die 45. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 27. Juli 1978 und endete am 10. Juni 1979.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1978/79 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1978
Fußballsaison 1978/79